A 38. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (2007) Iránban, Iszfahánban rendezték meg. Hatvankilenc ország 327 versenyzője vett részt rajta. A magyar csapat egy I. díjat (aranyérmet), két II. díjat (ezüstérmet) és két III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 10. lett az országok közötti pontversenyben.

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Kónya Gábor: aranyérem (30+14,3=44,3 pont);

Meszéna Balázs: ezüstérem (29,4+14,4=43,8 pont);

Werner Miklós: ezüstérem (25,5+15,8=41,3 pont);

Almási Gábor: bronzérem (27,3+9,3=36,6 pont);

Szolnoki Lénárd: bronzérem (22,0+11,3=33,3 pont).

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
2007